Mats Danielsson kan syfta på:

 Mats Danielsson (född 1958), etikettexpert.
 Mats Danielsson (född 1962), militär.